

Musique

Chansons 
 Strong Enough, chanson de Sheryl Crow sortie en 1994 ;
 Strong Enough, chanson de Des'ree sortie en 1994 ;
 Strong Enough, chanson de Boyzone sortie en 1996 ;
 Strong Enough, chanson de Cher sortie en 1998 ;
  Strong Enough, chanson de Stacie Orrico sortie en 2003 ;
 Strong Enough, chanson de Ray LaMontagne, sortie en 2020 ;
 Strong Enough, chanson de 50 Cent sortie en 2009 ;
 Strong Enough, chanson de , sortie en 2011 ;

Albums 
 , album de Blackhawk sorti en 1995 :
 , album de Travis Tritt sorti en 2002.

Œuvres avec Strong Enough dans le titre

Musique 
 Strong Enough to Be Your Man (2002), chanson country de l'album Strong Enough de Travis Tritt ;
 Strong Enough to Be Gentle (1975), chanson rock de l'album X-Rated du groupe rock Black Oak Arkansas ;
 Strong Enough to Bend (1988), chanson country de Tanya Tucker ;
 Not Strong Enough (2010), chanson metal du groupe Apocalyptica ;
 Is Your Love Strong Enough?, chanson du groupe How to Destroy Angels (BO du thriller Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes)

Documentaire 
 (2005), série-documentaire du groupe Hanson